Weitensfeld heißen folgende geographische Objekte:

 Weitensfeld im Gurktal, Marktgemeinde im Bezirk Sankt Veit an der Glan, Kärnten
 Weitensfeld (Gemeinde Liebenfels), an der Glan, Ortschaft von Liebenfels, Bezirk Sankt Veit an der Glan, Kärnten
 Weitensfeld (Gemeinde Deutschlandsberg), historische Ortslage von Trahütten, heute Zählsprengel von Deutschlandsberg, Bezirk Deutschlandsberg, Steiermark

Siehe auch: 
 Weitenfeld (Gemeinde Allersdorf, Niederösterreich)
 Weitfeld
 Weitefeld
 Weitersfeld
 Whitefield